Венса́н Тилль (; ) — люксембургский футболист, полузащитник украинского клуба «Ворскла», выступающий на правах аренды за клуб «АИК» и сборной Люксембурга.

Клубная карьера 
Тилль начинал заниматься футболом в родном Люксембурге. В 2012 году переехал в академию клуба «Мец», располагающегося в соседней Франции. В 2016 году он окончил её, подписав 26 мая свой первый профессиональный контракт, несмотря на интерес к игроку со стороны «Баварии».

20 августа 2016 года Тилль дебютировал во второй команде в поединке против «Байсхайма». Вскоре переведён в основную команду. 21 сентября 2016 года дебютировал в Лиге 1 в поединке против «Бордо», выйдя на замену на 82-ой минуте вместо Мевлюта Эрдинча. В августе 2018 года перешёл в клуб 3-й лиги Франции  «По» на правах аренды. Пробыл в клубе 1 год, сыграв в 28 матчах, но выкупить его клуб не смог по финансовым причинам и он его покинул. Клуб не смог выйти во 2-ю лигу Франции  В сезоне 19/20 клуб оформил выход во вторую лигу спустя несколько десятилетий.

1 июля 2019 года перешёл в клуб из той же 3-й лиги «Орлеан» в аренду на 1 сезон. По итогам сезона клуб вылетел в 4-ю лигу. Попал в символическую сборную своего клуба.

В конце сезона 2019/2020 у игрока истёк контракт с ФК «Мец» и он покинул клуб перебравшись в Португалию и заключил контракт с ФК «Насьонал» из города Фуншал. По итогам первого сезона стал основным игроком клуба, сыграв в 28 матчах, забив 12 мячей и отдав 4 результативные передачи, но клуб не смог остаться в высшем дивизионе, заняв последнее 18-е место.

Карьера в сборной 
25 марта 2016 года дебютировал в главной сборной Люксембурга в поединке против Боснии и Герцеговины. Стал самым молодым футболистом в истории сборной. 31 мая 2016 года, во втором матче, забил за неё свой первый мяч в ворота Нигерии.

Итого: сыграно матчей: 25 / забито мячей 3; победы: 7, ничьи: 5, поражения: 19.

Семья 
Отец — Серж Тилль, игрок сборной Люксембурга 1990-х годов. Братья Себастьен и Оливье также выступают за местную сборную.

Статистика 
(откорректировано по состоянию на 23 ноября 2018)

Примечания 

Футболисты Люксембурга
Игроки сборной Люксембурга по футболу
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «По»
Игроки ФК «Орлеан»
Игроки ФК «Насьонал» Фуншал
Игроки ФК «Эребру»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК АИК